Polypodiidae є одним із чотирьох підкласів папоротей і є найбільшою групою живих папоротей, включаючи приблизно 11 000 видів у всьому світі. Група також розглядалася як клас Pteridopsida або Polypodiopsida, хоча інші класифікації призначають їм інший ранг. Майже третина видів Polypodiidae є епіфітами.

Таксономія 
Наступна діаграма показує ймовірний філогенний зв'язок між підкласом Polypodiidae та іншими підкласами Equisetopsida:

У 2014 році Крістенхуш і Чейз об’єднали всі підкласи папороті як Polypodiophyta, а в 2016 році Група філогенії птеридофітів (PPG) прийняла клас Polypodiopsida sensu lato для чотирьох підкласів папороті. Наступна кладограма показує філогенні відносини між підкласами відповідно до PPG. Polypodiidae показано як сестринська група Marattiidae:

Викопні Polypodiidae 
Є значний обсяг скам'янілостей Polypodiidae. Наприклад, скам’янілості, віднесені до Dicksoniaceae, представника Cyatheales, відомі з нижньої юри (201–174 Ma). Описано ряд інших вимерлих родин. Вони не включені в системи класифікації, що використовуються для сучасних папоротей, і тому більшість не може бути віднесена до порядків, що використовуються в цих системах. До таких родин належать:
Anachoropteridaceae
Botryopteridaceae
Kaplanopteridaceae
Psalixochlaenaceae
Sermayaceae
Skaaripteridaceae
Tedeleaceae
Tempskyaceae

Примітки 

Папоротевидні